FP2 steht für

 Fairphone 2, ein Smartphone
 2. Forschungsrahmenprogramm, siehe Forschungsrahmenprogramm

Abkürzung